Battaglia di Tunisi (310 a.C.) – battaglia fra Cartagine e Siracusa
 Battaglia di Tunisi (309 a.C.) – battaglia fra Cartagine e Siracusa
 Battaglia di Tunisi (255 a.C.) – battaglia della prima guerra punica